Деспотович — південнослов'янське прізвище.

Відомі носії:

 Джордже Деспотович (1992) — сербський футболіст
 Єлена Деспотович (1994) — чорногорська гандболістка
 Ранко Деспотович (1983) — сербський футболіст